Saint Cyr (Cyrus) désigne plusieurs saints chrétiens :

 Cyr d'Alexandrie, martyr en 311 avec Jean d'Alexandrie et Athanasie, accompagnée de ses trois filles Théodote (ou Théodotie), Théoctiste (ou Théoctistie) et Eudoxie. Très peu connu en France, ce saint l'est plus à Rome et en Italie, et surtout en Égypte où l'Église copte le tient en haute vénération. Médecin d'Alexandrie, persécuté pour son attachement au christianisme, religion interdite, il cherche refuge à Canope, mais y est arrêté et mis à mort en 311. Saint Cyr a donné son nom à Aboukir (littéralement « Père-Cyr » en arabe), lieu où reposèrent ensuite ses restes mortels. On l'honore le 31 janvier (fête principale) et le 28 juin (jour de la translation de leurs reliques de Canope à Alexandrie en 412 par le patriache saint Cyrille).

 Cyr de Tarse, dit aussi Cyr d'Antioche, martyr en 304 à l'âge de trois ou cinq ans avec sa mère sainte Julitte. C'est un très jeune garçon qui habite Antioche à la fin du , sous le règne de Dioclétien. Vers l'âge de cinq ans, alors qu'il assiste à un procès contre des chrétiens, il réussit à se glisser sur la tribune d'un juge nommé Alexandre et lui crie dans l'oreille : « Moi aussi, je suis chrétien ! » Fou de rage, le magistrat attrape le jeune enfant par une jambe et le lance contre la muraille où il se fracasse la tête et meurt. C'est lui qui est très vénéré en France où il a donné son nom à de nombreux villages. Saint Amâtre, évêque d'Auxerre, a rapporté ses reliques d'Orient et fait connaître son martyre. C'est ce saint Cyr qui est un des patrons de la cathédrale de Nevers, des vignerons de Volnay et, avec sa mère, de la ville de Villejuif (villa Julittae). Ses reliques étaient conservées dans l'église de Volnay, jusqu'en juin 2001, date à laquelle elles ont été volées. Il est fêté le 16 juin en Occident et le 15 juillet en Orient : cette deuxième date est probablement l'anniversaire de son martyre. 

 Cyr de Constantinople ou Kyros (mort vers 714), patriarche de Constantinople (706-711), relégué au monastère de Chora pour s'être opposé au regain du monothélisme sous l'usurpateur Philippicus. Il est fêté le 8 janvier.

Voir aussi 

 Le nom propre 
 Le nom propre

Références

Cyr